Het ATP-toernooi van Kopenhagen 1998 werd van 9 tot en met 15 maart gespeeld in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De wedstrijden werden gespeeld in de K.B. Hallen op tapijt.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kopenhagen
ATP-toernooi van Kopenhagen